Кобров (значения) — фамилия и топоним:

 Кобров, Ислан Ишматович — советский военный, награждён орденом Славы двух степеней.

 Кобров — коммуна в Германии.

См. также 
 Кобрин